Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Yayuk Basuki che ha battuto in finale Marianne Werdel 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Patty Fendick (semifinali)
 Nicole Bradtke (secondo turno)
 Wiltrud Probst (quarti di finale)
 Stephanie Rottier (semifinali)

 Pascale Paradis-Mangon (primo turno)
 Ann Grossman (primo turno)
 Andrea Strnadová (primo turno)
 Yayuk Basuki (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1993